Braken (lichaamsfunctie)
Capitulatie (overgave)